Mbéré bezeichnet:

 Mbéré (Adamaoua), Bezirk in der Region Adamaoua, Kamerun
 Mbéré (Fluss), Fluss in Zentralafrika und linker Quellfluss des Logone
 Mbere, Bantusprache
 Mbere-Sprachen, Sprachgruppe im westlichen Zentralafrika